Hemsjö kan referere til to forskellige lokaliteter i Sverige:

 Hemsjö (Olofströms kommun) − en tidligere småort i Olofströms kommun, Blekinge län, Blekinge
 Hemsjö (Alingsås kommun) − et byområde i Alingsås kommun, Västra Götalands län, Västergötland